Roinville, commune française de l'Essonne ;
 Roinville, commune française d'Eure-et-Loir.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France